Ihr 106. Geburtstag – film tv del 1957 diretto da Hannes Tannert
Ihr 106. Geburtstag – film del 1958 diretto da Günther Lüders
Ihr 106. Geburtstag – film tv del 1979 diretto da Thomas Engel